Daniel Ramírez Fernández (ur. 18 czerwca 1992 w Leganés) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa

Wczesna kariera 
Jest wychowankiem Realu Madryt, w którym w latach 2008-2014 grał najpierw w zespołach juniorskich, a potem w drużynie C. Reprezentował również barwy drugich zespołów Valencii CF i Getafe CF na poziomie trzeciej ligi hiszpańskiej. W 2017 roku przyjechał do Polski i został zawodnikiem Stomilu Olsztyn.

ŁKS Łódź 
Od 2018 roku grał w ŁKS Łódź. W swoim pierwszym sezonie w Łodzi, sezonie 2018/2019, zdobył 9 bramek, zaliczył 15 asyst, przyczyniając się do awansu łodzian do Ekstraklasy.

Lech Poznań 
W lutym 2020 podpisał kontrakt z Lechem Poznań, obowiązujący do czerwca 2023 roku. Hiszpan wiosną zdobył 4 bramki, zanotował 6 asyst w 16 meczach w barwach  „Kolejorza”. Zdobył z Lechem srebrny medal Mistrzostw Polski. W sezonie 2020/2021 wystąpił we wszystkich 30 meczach Ekstraklasy w barwach Lecha, w których zdobył 6 bramek a 3 razy asystował. Awansował z Lechem do fazy grupowej Ligi Europy. 

W sezonie 2021/2022 zdobył mistrzostwo Polski. 28 lipca 2022 roku rozwiązał kontakt z „Kolejorzem” za porozumieniem stron.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 22 maja 2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dani Ramirez w bazie 90minut.pl
 

Hiszpańscy piłkarze
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze ŁKS Łódź
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze SV Zulte Waregem
Ludzie urodzeni w Leganés
Urodzeni w 1992